Tipo de fogo é uma expressão que pode referir-se à disposição da mistura detonante no estojo, ou ao tipo de trajetória do projétil ao abandonar o cano.

 Tipo de fogo referente à disposição da mistura detonante no cartucho:
 Fogo central: A mistura detonante está disposta em uma cápsula chamada de espoleta, fixada no centro da base do estojo.
 Fogo circular: A mistura detonante é disposta dentro de um aro circulando a base do estojo.
 Tipo de fogo referente à trajetória do projétil após abandonar a arma:
 Directo ou tenso: É quando o arco parabólico da trajetória do projétil é muito achatado, tendendo a uma reta. Requer, normalmente, uma linha de visada desobstruída. Exemplos são os tiros de pistola, fuzil, e a maioria das armas de porte.
 Indirecto ou oblíquo: Caracterizado pelo arco parabólico da trajetória acentuado, com ápice (ápex ou vértice) muito bem definido. Não requer linha de visada direta. Exemplos são os fogos de artilharia, morteiro, artilharia naval e obuses.

Munição